Baby Snakes steht für:
 Baby Snakes (Film), Film von Frank Zappa aus dem Jahr 1977
 Baby Snakes (Album), Soundtrack des gleichnamigen Films aus dem Jahr 1983